Imperiul German, de obicei se referă la statul monarhic german unificat existent între 1871-1918

Imperiul German poate de asemenea să se refere la:

 Sfântul Imperiu Roman, imperiu german înainte de 1806
 Imperiul colonial german, teritoriile germane coloniale (1884-1920)
 Denumirea oficială pentru Republica de la Weimar și Germania nazistă  (Germania între anii 1918 și 1945)
 Proiectatul Marele Imperiu German (Al Treilea Reich)

Vezi și 
 Regatul Germaniei
 Imperiul German (1849)
Dezambiguizare